Il doppio del torneo di tennis Winnetka Challenger 1990, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Il tabellone di doppio del Winnetka Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Zeeshan Ali e Menno Oosting. In finale hanno sconfitto la coppia formata da Doug Flach e Luis Herrera con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-2.

Teste di Serie

  Brian Page /  Bryan Shelton (semifinali)
 Assente

  Marius Barnard /  Sven Salumaa (primo turno)
  Bret Garnett /  James Schor (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

Winnetka Challenger 1990